Heterosis, auch: Heterose steht für:
Rhetorik, Grammatik: eine rhetorische Figur, eine Form der Enallage/Hypallage 
Genetik: Heterosis-Effekt